Savelsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Pitz-Savelsberg (1906–1996), deutsche Politikerin (CDU)
 Gertrud Savelsberg (1899–1984), deutsche Sozialwissenschaftlerin 
 Johannes Savelsberg (1913–1939), deutscher römisch-katholischer Ordensbruder, Salvatorianer und Märtyrer
 Kai Savelsberg (* 1975), deutscher Maler und Bühnenmaler
 Martin Joseph Savelsberg (1814–1879), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer